Двойная специальная теория относительности (дСТО) — модифицированная специальная теория относительности, в которую добавлены понятия планковской энергии и планковской длины.

Постулаты дСТО 
Двойная специальная теория относительности постулирует, что
 верен принцип относительности: все инерциальные системы отсчёта эквивалентны;
 существуют две величины, не зависящие от наблюдателя:
 скорость света ;
 некая величина , имеющая смысл планковской длины, причём при  дСТО переходит в СТО.

История 
Первая попытка введения длины, не зависящей от наблюдателя, принадлежит Павлопуло (1967), оценившим её где-то в 10−15 метров.
Д. Амелино-Камелия в контексте квантовой гравитации предложил то, что легло в основу дСТО: инвариантность длины Планка

  ,
 где:
  — постоянная Дирака ();
  — гравитационная постоянная;
  — скорость света в вакууме.

В 2001 году предложенная идея была переформулирована в терминах независимой от наблюдателя планковской длины. Было также показано, что существует три модификации специальной теории относительности, которые позволяют достичь инвариантности энергии Планка либо в качестве максимальной энергии, либо в качестве максимального импульса, либо и того, и другого сразу. дСТО, возможно, связана с теорией петлевой квантовой гравитации в пространствах с сигнатурой , либо в .

Проблемы теории 

Стоит отметить, что дСТО имеет нерешённые несоответствия в формулировках.
В частности, сложно восстановить стандартное поведение макроскопических тел («проблема футбольного мяча»). Из других сложностей стоит отметить то, что дСТО сформулирована в . Формулировки в координатном пространстве пока не существует.

Существуют другие модели, в которых (в отличие от дСТО) нарушается принцип относительности и лоренц-инвариантность из-за введения . Как примеры можно упомянуть  и 

На сегодняшний день не наблюдается противоречий в предсказаниях с СТО (см. ). Изначально предполагалось, что СТО и дСТО будут давать различные прогнозы в области высоких энергий, в частности, в оценке энергии предела Грайзена — Зацепина — Кузьмина, однако этого не происходит.

См. также 
 
 Планковские единицы
 Планковская эпоха

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  Smolin writes for the layman a brief history of the development of DSR and how it ties in with string theory and cosmology.

Внешние источники 
 дСТО на arXiv.org

Специальная теория относительности